Maria Estrada oder María Estrada ist der Name folgender Personen:

 María de Estrada, spanische Conquistadora im frühen 16. Jahrhundert
 Maria Estrada (Handballspielerin) (Maria Clara Estrada Castaño; * 1993), kolumbianische Handballspielerin